Mitterwöhr steht für:
 Mitterwöhr (Landshut), eine Isarinsel in Landshut, Bayern
 Mitterwöhr (Münchsmünster), Ortsteil der Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern